Księginki peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Księginki, un village du powiat de Kościan ;
 Księginki, un village du powiat de Śrem.